

Persone 
 Paul Sauter (1947)  – calciatore tedesco
 Paul Sauter (1994)  – sciatore tedesco